Søhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søhuse (Brahetrolleborg Sogn) – en bebyggelse i Brahetrolleborg Sogn
 Søhuse (Flødstrup Sogn) – en bebyggelse i Flødstrup Sogn
 Søhuse (Herfølge Sogn) – en bebyggelse i Herfølge Sogn
 Søhuse (Hørve Sogn) – en bebyggelse i Hørve Sogn
 Søhuse (Magleby Sogn) – en bebyggelse i Magleby Sogn
 Søhuse (Tved Sogn) – en bebyggelse i Tved Sogn
 Søhuse (Vemmelev Sogn) – en bebyggelse i Vemmelev Sogn
 Søhuse (Vesterborg Sogn) – en bebyggelse i Vesterborg Sogn
 Søhuse (Ål Sogn) – en bebyggelse i Ål Sogn
 Søhuse (Aalborg Kommune) – en bebyggelse i Hammer Sogn og Sulsted Sogn i Aalborg Kommune